Zaseok est un toponyme qui peut désigner :
Zaseok, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zaseok, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sapna, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.